Le  est le  jour de l'année 1816 du calendrier grégorien. Il s'agit d'un dimanche.

Évènements

Naissances

Décès

Art et culture 

 Abel-François Villemain se voit décerner le [[Prix d'éloquence de lAcadémie française|prix d’éloquence de l’Académie française]] pour son Éloge de Montesquieu''.

Voir aussi 
 25 août et août 1816

Notes et références